Франц Альфред Зикс (; 12 августа 1909, Мангейм, Германская империя — 9 июля 1975, Больцано, Трентино-Альто-Адидже, Италия) — бригадефюрер СС, один из руководителей Главного управления имперской безопасности (РСХА), руководитель VII-го управления РСХА (вопросы исследования мировоззрения), командир  в составе айнзацгруппы B, начальник культурно-политического отдела Имперского министерства иностранных дел.

Биография 
Франц Зикс родился 12 августа 1909 года в семье продавца мебели. Посещал гимназию в Мангейме, но перервал учёбу для того, чтобы работать каменщиком. С 1929 года состоял в . С 1930 по 1934 год изучал право и журналистику в университете Гейдельберга. Кроме того, Зикс был активистом в национал-социалистическом студенческом союзе в Гейдельберге. После получения учёной степени в 1934 году защитил диссертацию и в 1938 году стал профессором журналистики в университете Кёнигсберга. В 1940 году стал деканом недавно созданного факультета международных исследований и директором .

1 марта 1930 года вступил в НСДАП (билет № 245670), а в 1932 году присоединился к Штурмовым отрядам (СА). В 1935 году был зачислен в ряды СС. В том же году поступил на службу в качестве начальника отдела прессы службы безопасности в  в Берлине. В 1937 году де-факто был начальником внутренней службы СД. В 1939 году был повышен до штандартенфюрера СС. С 1939 по 1942 года был начальником сначала ведомства II (исследования в отношении оппонентов режима), а с 1941 года управления VII (вопросы исследования мировоззрения). Он был ответственным за идеологическое «изучение» и оценку, а также хотел разработать научный национал-социализм. Зикс непосредственно способствовал тому, что СД заняла монопольную позицию в отношении еврейской и расовой политики нацистского государства. Он также участвовал в развитии логистики в рамках преследования евреев. Его участие в Холокосте было полностью недооценено или намеренно скрыто после войны. В отличие от своего подчинённого Эйхмана имя Зикса отсутствовало долгое время в соответствующих биографических справочниках о нацистском периоде.

Зикс вместе с шефом гестапо Генрихом Мюллером отвечал за проведение подготовки государственной полиции к нападению на Польшу и как член «штаба Гейдриха» был посвящён в планы Гитлера, Гиммлера и Гейдриха о полной ликвидации польской элиты. В 1940 году Зикса планировали назначить шефом СД в Британии в случае немецкого вторжения в страну. 22 июня 1941 года Гейдрих поручил Зиксу руководство над передовой команды «Москва» в составе айнзацгруппы B. В задачу подразделения входило взятие партизан, саботажников, коммунистических функционеров в захваченных войсками областях. Помимо захвата материала НКВД летом 1941 года передовая команда участвовала в расстрелах в Смоленской области. По словам немецкого журналиста Луца Хахмайстера, согласно  под номером 43 от 4 сентября 1941 года члены штаба айнзацгруппы B и передовая команда Москва в период с 22 июня по 20 августа 1941 года расстреляли 144 человека, кроме того, одна только передовая команда ликвидировала 48 человек, в том числе 38 евреев из интеллигенции, которые пытались вызвать в недавно построенном Смоленском гетто недовольство и волнение.

По рекомендации госсекретаря министерства иностранных дел Мартина Лютера и с одобрения рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, а также министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа в сентябре 1942 года Зикс был переведён в министерство иностранных дел, где, официально не занимая должности, проводил дипломатическое обучение, то, что являлось важным шагом, по мнению историка  и биографа Зикса , в объединении СС, министерства иностранных дел и РСХА. В 1943 году он стал посланником первого класса в министерстве внутренних дел и возглавил культурно-политический отдел пропаганды. С точки зрения пропаганды, особенно в сокрытии и оправдании преследования евреев, он тесно сотрудничал с отделом прессы министерства иностранных дел, возглавляемым Паулем Карелем, а также с представителем Риббентропа по пропаганде.

В апреле 1943 года, будучи руководителем культурно-политического отдела в имперском министерстве иностранных дел, он приказал распространить за рубежом, на первый взгляд кажущиеся нейтральными, замаскированные материалы о широкомасштабной большевистской пропаганде, которую посол в Испании  восторженно воспринял в письме. Работы Зикса выражали «один из самых больших пропагандистских успехов», 50 000 экземпляров были быстро распроданы и ему потребовались новые. Зикс, который был востребован как посредник с РСХА, в 1943 году разработал план о распространении дня нападения на СССР 22 июня 1941 года как «годовщины европейской борьбы за свободу против наводнения в Европе большевизма».

В апреле 1944 года Зикс выступил с докладом на конференции " и «консультантов по ариизации» в немецком посольстве в Круммхюбеле, где участники обменялись мнениями о статусе антиеврейской пропаганды и истреблении евреев. Он заявил, что иудаизм в Европе «сыграл свою биологическую и в то же время политическую роль» Поскольку иудейство "доминирует над тремя основными державами: СССР (через связь с большевизмом), Англии (через проникновенние в правящую структуру) и США (через ключевые позиции в финансах) «еврейский вопрос должен решаться на международном уровне».

Как тесно связана деятельность Зикса на посту начальника управления РСХА с его деятельностью пропагандиста в министерстве иностранных дел показала процедура его повышения до бригадефюрера СС в январе 1945 года. Его представление к генералу СС прошло без проблем, после того как начальник учётного управления СС Максимиллиан фон Херфф изначально принял его за всё ещё действующего начальника VII управления РСХА, а руководитель РСХА Эрнст Кальтенбруннер объяснил ему о заблуждении относительно Зикса и объявил, что это назначение должно соответствовать его «политическим заслугам и нынешнему положению в министерстве иностранных дел».

После войны 
К концу Второй мировой войны вместе со своим ассистентом  ушёл в подполье в Зальцбурге. Американский исследователь Кристофер Симпсон в своей книге «Американский бумеранг» предположил, что Зикс мог поступить на службу в Организацию Гелена, передавая свои знания о Советском Союзе американским военным. В январе 1946 года Зикс был арестован американцами, после того как команда государственного департамента вышла на его след, что делает маловероятным предположение Симпсона. Зикс скрывался на ферме в Гессене, где под именем Георга Бехера был занят в сельском хозяйстве. Он был обнаружен и выдан бывшим коллегой из СС, который работал на корпус американской контрразведки. В 1948 году проходил обвиняемым на Нюрнбергском процессе по делу об айнзацгруппах. Зикс заявлял, что, хотя он и был убеждённым национал-социалистом и функционером СС, он не имел никакого отношения к расстрелам евреев и партизан. 10 апреля 1948 он был приговорён к 20 годам заключения, но уже в октябре 1952 года был помилован американским комиссаром в Германии Джоном Макклоем и освобождён. Согласно исследованию Луца Хахмайстера, в биографии Зикса не подтверждено то, что он когда-либо был штатным сотрудником БНД. Однако у Зикса были хорошие связи с кругом Гелена, БНД и бывшими сотрудниками из СД и РСХА.

После освобождения из Ландсбергской тюрьмы некоторое время Зикс проживал в Эссене и Гамбурге. В 1953 году стал совладельцем издательства  в Дармштадте. В этом ему помог Вернер Бест и его бывший подчинённый Эрнст Ахенбах. В этот же период вступил в партию СвДП. Одной из первых публикаций издательства Зикса являлась книга  «Германия — рейнский союз», сборник комментариев, направленных против администрации Конрада Аденауэра. В сотрудничестве с журналом Spiegel издательство Зикса продолжило выпускать книги, такие как «Автоматизация. Вторая индустриальная революция»  (1956) и «1954 — Мир имеет второй шанс», опубликованные бывшими членом СД и начальником ведомства в Spiegel Хорстом Манке и . В 1949 году Spiegel представил своим читателям сенсационный и детальный репортаж с бывшим унтерштурмфюрером СС Вальтером Хиршфельдом, который выдал Зикса американцам.

В 1957 году Зикс стал руководителем отдела рекламы в фирме Porsche Diesel Motorenbau GmbH в Фридрихсхафене, после того как его хороший друг и бывший управляющий  подписал хорошо оплаченный контракт. Зикс также работал в , одной из крупнейших школ менеджмента в Европе, которую посещали профсоюзные деятели, функционеры СДПГ, офицеры бундесвера. Несколько лет Зикс работал, не привлекая внимания, до тех пор пока в 1958 году в британской прессе не появилась информация об операции «Морской лев», где раскрывалась роль Зикса в планируемом захвате Великобритании. Тогда его имя стало известно широкой общественности. К тому же на его след вышел режиссёр и публицист , открыто обвинивший его в военных преступлениях в Польше.

В 1961 году Зикс был привлечён в качестве свидетеля к процессу над Эйхманом в Израиле. По соображениям безопасности, Зикс давал показания в Германии. Отвечая перед  о сотрудничестве с Эйхманом, Зикс подтверждал, что «Эйхман с 1937 по 1939 год был его подчинённым в отделе РСХА, а с 1938 года его перевели в Вену и он перестал находиться у него в подчинении». С 1963 по 1968 год прокуратура в Берлине проводила расследование в отношении Зикса и других сотрудников РСХА в деле об убийствах, совершённых айнзацгруппами, а также причастности к «окончательному решению еврейского вопроса» и уничтожению военнопленных, в частности участие Зикса в совещании начальников управления РСХА в 1939 году. На суде его представлял адвокат , который сообщил о плохом состоянии здоровья Зикса и опроверг обвинение. 12 сентября 1968 года дело было закрыто.

После прекращения производства тракторов Porsche Diesel в 1963 году Зикс работал независимым консультантом предприятия. В конце жизни переехал в Кальтерн (Южный Тироль), где для него был построен дом бывшим нацистским архитектором Германом Гислером. Незадолго до смерти Зикс написал предисловие к апологетической книге Гизлера «Другой Гитлер», выпущенной издательством Druffel в 1977 году. В этом предисловии Зикс описал годы, проведённые в Ландсбергской тюрьме, как «годы стойкости и приверженности к революционным взглядам».

Публикации 
 Политическая пропаганда национал-социализма — Диссертация по философии, Гейдельберг 1934, напечатано в выдержках: Политическая пропаганда НСДАП в борьбе за власть (1936).
 Пресса национальных меньшинств в немецком Рейхе — Научная работа, Гейдельберг 1936
 Свобода прессы и международное сотрудничество (1938)
 Масонство и христианство — Hanseatische Verlagsanstalt, Гамбург 1940
 Гражданские войны Европы и объединительная война современности (ноябрь 1942)
 Рейх и Европа. Политический очерк (1943)
 Ежегодник мировой политики — Junker & Dünnhaup, Берлин
 Европа. Традиция и будущее (1944)
 Маркетинг в промышленности. Освещение, планирование, освоение (1968)
 Новый маркетинг в новом мире (1974)
Многие публикации Зикса после войны были внесены в список изъятой литературы в советской зоне оккупации и ГДР.

Примечания

Литература 
 На русском языке
 

 

 

 На немецком языке

Ссылки 
 

Офицеры СС
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Персоналии:Нацистская пропаганда
Члены НСДАП
Члены СА
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп